Perkwunos (праиндоевропейск. *perkwunos, «Ударяющий» или «Повелитель дубов») — реконструированное имя бога погоды в праиндоевропейской мифологии . Божество было связано с плодородными дождями, и его имя, вероятно, призывали во время засухи. В широко распространённом индоевропейском мифе божество-громовержец сражается с многоголовым водяным змеем во время эпической битвы, чтобы выпустить потоки воды, которые ранее были сдерживаемы змеем. Название его оружия, *meld-n-, которое обозначало как «молнию», так и «молот», может быть восстановлено из засвидетельствованных преданий.

*Perkwunos часто ассоциировался с дубами, вероятно, потому, что они высокие, и в них часто бьёт молния, а его владения расположены в лесистых горах, *per-kwun-iyo. Термин для обозначения неба, *h₂ekmōn, по-видимому, обозначал «небесный свод из камня», а также «удар молнии» или «каменное оружие», и в этом случае он иногда также использовался для обозначения оружия бога-громовержца.

В отличие от других божеств протоиндоевропейского пантеона, таких как *Dyēus (бог неба) или *H2éwsōs (богиня рассвета), у которых есть когнаты в большинстве традиций, теонимы, происходящие от «*Perkwunos», засвидетельствованы только в западно-индоевропейских традициях. Таким образом, лингвистические свидетельства поклонения богу грома под именем *Perkwunos в ранниепротоиндоевропейские времена (4500–2500 гг. до н.э.) менее надежны.

Имя

Этимология 
Имя *Perkwunos обычно считается происходящим от протоиндоевропейского глагольного корня *per- («наносить удар»). Альтернативной этимологией является существительное *pérkʷus («дуб»), присоединенное к божественной номенклатуре *-nos («хозяин»). Различные родственные слова можно найти в латинских дубовых нимфах Querquetulanae (от quercus «дуб»), прагерманском *ferhwaz («дуб»), галльском erc- (' дуб') и Quaquerni (племенное название), пенджабском pargāi («священный дуб»), и, возможно, в греческой весенней нимфе Herkyna.

Таким образом, теоним *Perkwunos изначально означал либо «ударяющий», либо «владыка дубов». Теория, объединяющая эти две этимологии, была предложена в мифологической ассоциации дубов с громом, о чем свидетельствует частота ударов молнии в такие высокие деревья.

Существование супруги-женщины *Perkwunos со аналогичным именем предполагается на основе южнославянских Перуна и Перперуны, древнескандинавских Fjörgyn-Fjörgynn и литовских Perkūnas-Perkūnija.

Существительное *Perkwunos также породило группу родственных слов для обычного слова «гром», включая древнепрусское percunis, русское перун (устар. «оружие Зевса»), латышское pērkauns («удар молнии») или литовское perkūnas («гром») и перкуния («гроза»).

Эпитеты 
Другие индоевропейские теонимы, связанные со словом «гром», через другой корень  , встречаются в германском Þunraz (Тор), кельтском Taranis (от более раннего *Tonaros) и латинском эпитете Tonans (прикрепленном к Юпитеру). По словам ученого Питера Джексона, «они могли возникнуть в результате окаменения первоначального эпитета или эпиклезы Perkwunos, поскольку ведического бога погоды Парджанья также называют stanayitnú- («Громовержец»).

Джордж Э. Дункель считал Perk w unos эпитетом Дьеуса, бога неба. Также было высказано предположение, что Perk w unos упоминался как *Diwós Putlós («сын Дьеуса»), хотя это основано только на ведической поэтической традиции.

Описание

Оружие 
Perkwunos обычно изображается с оружием, называемым *meld-n- в балтийской и древнескандинавской традициях. Оружие олицетворяет молнии и обычно понимается как дубина, булава или молот, сделанные из камня или металла. В латышском поэтическом выражении Pērkōns met savu milnu («Перконс бросает свою булаву»), булава (milna), родственна древнескандинавскому слову mjölnir, молоту, бросаемому богом-громовержцем Тором, а такжепрусскому слову , означающему молнию, праславянскому , и валлийскому .

Плодоносящие дожди 
Хотя его гром и молния имели разрушительный характер, их также рассматривали как регенеративную силу, поскольку они часто сопровождались благодатными дождями. Паржанья изображается в Ведах как бог дождя, а латышские молитвы включали в себя призыв к Перконсу принести дождь во время засухи. Балканские славяне поклонялись Перуну вместе с его женским аналогом Перперуной, название ритуальной молитвы, призывающей к оплодотворяющим дождям и сосредоточенной на танце обнаженной девочки, у которой еще не было первых месячных. Земля также упоминается как «менструирующая» в ведическом гимне Парджанье, родственнику Перперуны. Альтернативное имя Перперуны, Додола, также напоминает имяПеркунаса Дундулис и название дубового оракула Зевса, расположенного в Додоне.

Мифический многоголовый водяной змей, «блокатор вод», сражался с божеством-громовержцем в эпической битве. В конце концов *Perkwunos разбивает ему головы, чтобы высвободить сдерживаемые потоки дождя. Сюжет имеет многочисленные отражения в мифических историях о битвах между змеем и богом или мифическим героем, который не обязательно этимологически связан с *Perkwunos, но всегда связан с громом. Например, ведические Индра и Вритра (олицетворение засухи), иранские Тиштры/Сириус и Апаоша (демон засухи), албанские Дранге и Кулшедра (земляной змей, заставляющий высыхать ручьи), армянский Ваагн и Вишап, греческий Зевс и Тифей, а также Аполлон и Пифон, или скандинавский Тор и Мидгардсорм.

Бог дубов 
Ассоциация *Perkwunos с дубом подтверждается различными формульными выражениями из балтославянских языков: литовского Perkūno ąžuolas («дуб Перкунаса»), латышского Pērkōna uōzuōls («дуб Перкуна») или древнерусского Перуновъ дубъ. Говорят, что славянский бог-громовержец Перун часто бьет дубы, чтобы зажечь в них огонь, а скандинавский бог-громовержец Тор поражает своих врагов-гигантов, когда они прячутся под дубом. Согласно белорусскому фольклору, Пярун разжег первый огонь, ударив по дереву, в котором прятался чёрт.

Поражение дьяволов, демонов или злодеев *Perkwunos - еще один мотив в мифах, связанный с балтийским Перкунасом и ведическим Парджаньей. В литовских и латышских фольклорных материалах Перкунас/Перконс призван защищать от змей и болезней.

Лесистые горы 
*Perkwunos часто связывался с каменными и (лесистыми) горами, а горные леса считались его царством. Родственные отношения были отмечены между германским *fergunja («[горный] лес») и галльским  («[дубы] леса»). Древнерусские летописи описывают деревянных идолов Перуна на холмах, возвышающихся над Киевом и Новгородом, из фольклора известно, что и белорусский Пярун, и литовский Перкунас жили на высоких горных вершинах. Такие места по-литовски называются perkūnkalnis, что означает «вершина Перкунаса», а славянское слово Перынь обозначало холм над Новгородом, где находилось святилище Перуна. Князь Владимир Великий приказал сбросить идола Перуна в реку Днепр во время крещения Киевской Руси.

В германо-скандинавской мифологии Фьёргинн использовалась как поэтический синоним земли, и она могла изначально быть владычицей лесистых гор, олицетворением того, что в готике упоминается как фаргуни («лесистая гора»). Кроме того, в балтийской традиции упоминается священный и неугасимый огонь, посвященный Перкунасу и поддерживаемый дубовыми дровами в лесах или на вершинах холмов. Язычники верили, что Перкунас замерзнет, если христиане потушат эти огни.

Слова от основы *pér-ur- также засвидетельствованы в хеттском pēru («скала, утес, валун»), авестийском pauruuatā («горы»), а также в санскритском имени богини Парвати и слове Парватешвара («повелитель гор»), эпитете её отца Химавата.

Каменное небо 
Термин для обозначения неба, *h₂ekmōn, обозначал как «камень», так и «небо», возможно, «небесный каменный свод», родственный библейской «тверди небесной». Мотив каменистых небес можно найти в истории греческого Акмона («наковальня»), отца Урана и персонифицированного Неба. Термин «акмон» также использовался в значении «удар молнии» в гомеровском и гесиодическом повествованиях.  Другие родственники появляются в ведическом áśman («камень»), иранском божестве Асмане («камне, небе»), литовском боге Акмо (упомянутом вместе с Перкунасом), а также в прагерманском *hemina (нем. «Himmel», англ. «heaven») и *hamara (ср. Древнескандинавское: hamarr, что может означать «скала, валун, утес» или «молот»). Акмо описывается в трактате 16 века как saxum grandius, «большой камень», которому все еще поклонялись в Жемайтии.

Мифологическая ассоциация может быть объяснена наблюдением (например, метеориты ) или верой в то, что громовые камни (в частности, отполированные для топоров) падали с неба. Ведическое слово áśman — это также название оружия, брошенного Индрой, оружие Тора также называется hamarr, а громовой камень может быть назван Perkūno akmuõ («камень Перкунаса») в литовской традиции. Перкунас и Пярун ударяют по камням вместо дубов в некоторых темах литовского и белорусского фольклора, а славянский Перун бросает свой топор или стрелу с горы или неба. Таким образом, первоначальное значение *h₂ekmōn могло означать «каменное оружие», затем «небо» или «молния».

Доказательство

теонимы 

Следующие божества являются когнатами, происходящими от *Perkwunos или связанных имен в западно-индоевропейских мифологиях:

 Праиндоевр. *per-, «ударить» (или *pérkʷus, «дуб»),
 Праиндоевр. *per-kwun-os, бог погоды,
 Балт.
 Прусск. Перкунис,
 Ятвяжск. Паркуны,
 Латгальск. Pārkiuņs;
 Литовский : Перкунас , бог дождя и грома, изображаемый в виде сердитого человека с рыжеватой бородой,
 Латышский : Перконс, функции которого иногда сливаются с функциями Диеваса (бога неба) в латышских дайнах (народных песнях),
 Перкунателе или Перкунателе, женское божество, связанное с Перкунасом, выступающее его матерью или женой;
 Праиндоевр. *per-uh₁n-os, «тот, у кого громовой камень»,  
 праславянское: *perunъ
 Старославянский: Перун, «создатель молнии»,
 Древнерусский: Перунъ, 
 Белорусский : Пярун,
 Чешский: Peraun,
 Словацкий: Паром,
 Болгарский: Перун,
 Польский: Piorun («молния»);
 Русский: Перун, Перынь в Новгороде, связанная с историческим поклонением Перуну.
 Южнославянские: Перун и Перперуна, повторяющееся женское производное от имени Перуна, которое соответствует древнескандинавской паре Фьёргюн-Фьёргинн и литовской Перкунас-Перкуния,
 Праиндоевр. *per-kwun-iyo (женский род *per-kwun-iyā, «царство *Perkwunos», то есть [лесистые] горы),
 Кельтск. ,
 Галльск. Герцинский лес или горы, древнее название Арденн и Шварцвальда, который также был известен как Аркуния во времена Аристотеля; Геркуниаты ('Ερκουνιατες; присоединено к суффиксу -atis 'принадлежащий'), название кельтского племени из Паннонии, что упомянуто Плинием и Птолемеем.
 Германск. *fergunja, что означает «гора», возможно, «горный лес» (или женский эквивалент *ferga, «бог»),
 Древнескандинавский: Fjörgyn, мать бога-громовержца Тора, богиня лесного пейзажа и поэтический синоним «Земли»,
 Готский:  (𐍆𐌰𐌹𐍂𐌲𐌿𐌽𐌹), «(лесистая) гора» и , «мир», древнеанглийское : , 'гора', 'лесистый холм',
 Древневерхненемецкий: Firgunnea, Рудные горы, и Виргундия Вальдус, Виргунния, «дубовый лес»,
 Славянск.  , «лесистые холмы» (возможно, раннее заимствование из германского),
 Старославянский: , древнерусское: перегыня, 'лесистые холмы'; польский:  (топоним),

Топонимы 
Исследования указывают на существование пережитка имени *Perkwunos в европейских топонимах, особенно в восточноевропейских и славянских регионах.

На территории, которая охватывает современный город Каштела, существовал древний далматинский город Салона. Недалеко от Салоны в поздней античности находился холм под названием Перун. Точно так же древний ороним Борун (монте Борун) трактуется как деформация теонима Перун. Их возможная связь дополнительно подкрепляется близостью горы Добрава, широко распространенного слова в славяноязычных регионах, соответствующего русскому «дубрава».

Места в южнославянской топонимике считаются рефлексами славянского бога Перуна, такие как «Перунац, Перуновац, Перуника, Перуничка Глава, Перуни Врх, Перуня Вес, Перуна Дубрава, Перунуса, Перушице, Перудина и Перутовац». Мария Гимбутас обратила внимание на существование топонимов «Перунова гора» (Польша), «Перун гора» (Сербия), «Гора Перун» (Румыния) и холм Порун (в Истрии).

Патрис Лажуа также связывает топонимы на Балканах со славянским Перуном: город Перник и Пирин (горный массив) в Болгарии; место под названием Преняси в Южной Албании. Он также предполагает, что Пронсторф, город в Германии, также имеет отношение к Перуну, так как он находится недалеко от Зегеберга, название которого в 1199 году было Пероне.

Название Балтийского Перкунаса засвидетельствовано также в балтийских топонимах и гидронимах: деревне Перкунишкес в Жемайтии, к северо-западу от Каунаса; топоним Перкунлаукен («Перкунские поля») близ современного Гусева.

Другие возможные родственники 

 Индоиранск.
 Ведическ. Парджанья, бог дождя, грома и молнии (хотя санскритские звуковые законы скорее предсказывают форму ; поэтому была постулирована промежуточная форма *pergénio, возможно происходящая от *per-kwun-iyā).
 Нуристанск. Парун (или Перуней), бог войны, которому поклоняются в Кафиристане (современная провинция Нуристан, Афганистан ),
 Персидск. Пиран (Висех), героическая фигура, присутствующая в Шахнаме, национальном эпосе Большого Ирана; было высказано предположение, что его имя может быть связано со славянским божеством Перуном.
 Кельтск.  (" дуб "),
 Испано-кельтск. Erguena (ERGVENA), личное имя, которое, как считается, означает «рожденный дубом» (*perkʷu-genā) или происходит от *perkʷu-niya «лесистая гора».
 Кельтиберийск. Беркунетакам («Перкунетака»), слово, засвидетельствованное в Таблице Боторрита I и интерпретируемое как священная дубовая роща,
 Галльск. Ercos («дуб»),
 Галло-римск. ссылки на «Deus Ercus» (в Аквитании ), «Nymphae Percernae» ( Narbonensis ) и божество по имени «Hercura» (или Erecura), которое появляется во всех провинциях Римской империи.
 Ирландск. Erc (mac Cairpri), упомянутый в конце Táin Bó Cúailnge и помещенный на трон Тары Конхобаром сыном Нессы в Cath Ruis na Ríg for Bóinn; хотя альтернативная этимология от Праиндоевр. *perk- («цвет») > *perk-no («[пятнистая] рыба») была предложена Хэмпом и Матасовичем.
 Греческий :  (κεραυνός), имя молнии Зевса, которое иногда также обожествляли ( метатезисом * ; хотя корень * erh₂-, «разбить, разбить» также был предложен),   и родниковая нимфа Геркина, связанная с одноименной рекой и отождествляемая с Деметрой (название могло быть заимствованием, поскольку оно скорее следует кельтским звуковым законам),  
 Иллирийск. Perëndi, бог неба и грома (от per-en-, расширения PIE *per, «ударять», прикрепленного к -di, богу неба Dyēus, таким образом связанному с *per-uhₓn-os (см. выше); хотя албанское perëndoj, «заходить (солнца)», от латинского parentare, «жертва (умершим), удовлетворять», также было предложено как происхождение божества,  
 Фракийский : Перкос / Перкон (Περκος / Περκων), герой-всадник, изображенный лицом к дереву, окруженному змеей.    Его имя также засвидетельствовано как Ήρω Περκω и Περκώνει «в Одессе и окрестностях».  
 Романо-германск. надписи к Матроне «Ala-ferhuiae», найденные в Бонне, Альтдорфе или Дормагене.
 Померанск. Поренут, латинизированный как Porenutius в работе Саксона Грамматика. Предполагается, что это имя относится к божеству, которому в древние времена поклонялись в портовом городе на Рюгене как сыну Перуна.
 Хеттск. Слова перунас и перуни засвидетельствованы в хеттском тексте «Песни об Улликумми» и относятся к женщине, созданной из «Скалы» или «Камня», которая рождает каменное существо.
 Скифск. В 19 веке русский фольклорист Александр Афанасьев и французский филолог Фредерик-Гийом Бергманн упомянули о существовании скифского божества по имени Пиркунас или Пирчунас, эпитет, прикрепленный к «скифскому богу» и означающий «дождливый».
 Итальянск. Porca, слово, означающее «ель» на диалекте Трентино. Мэллори и Адамс предполагают, что это слово заимствовано из ретского.
 Кавказ. было высказано предположение, что слова Пиръон и Пиръа могут свидетельствовать о присутствии имени бога-громовержца на Кавказе.
 Пиренеи. Теоним Expercennius, засвидетельствованный в надписи, найденной в Катервьеле и, возможно, относящийся к дубовому богу. Его имя может означать «шесть дубов».

Оружие бога грома 
Название оружия Perkwunos *meld-n- подтверждается группой родственных слов, обозначающих молот или молнию в следующих языках:

 Праиндоевр. , 'молоть',
 Северное праиндоевропейское: *mel-d-(n)-, 'молот бога грома > молния',
 Германский: *melðunijaz,
 Древнескандинавское: mjǫllnir, молот Тора; ср. также myln, 'огонь',
 Балто-славянский: *mild-n-,
 Славянское: *mlъldni,
 Старославянский: млъния, сербохорватский: муња, словенский: mółnja, болгарский: , македонский: молња,
 Русский: молния (молния), «молния», украинский: маладня (диал.) «молния без грома», белорусский: маланка, «молния», 
 Чешский:  (устар.), польский  ( диал. ),  лужицкое : milina ( арх. ) 'молния' ( современное 'электричество'),
 Балтск: *mildnā,
 Прусский: ,
 Латышский: milna, «молот громовержца», Perkōns,
 Кельтский: *meldo-,
 Галльский: Meldos, эпитет бога-громовержца Луцетиоса;  а также Мелди (*Meldoi), название племени, и Мелдио, личное имя.
 Валлийский: , 'молния, удары молнии' (песн <small id="mwA_4">.</small> , «удар молнии») и Mabon am Melld или Mabon fab Mellt («Мабон, сын Меллта»),
 Бретонский: mell, «молот»,
 Среднеирландский: mell, «округлая вершина, небольшой холм», возможно, из-за семантического влияния  , '(лесистые) горы'. 
 Армянский: մուրճ (mowrtch), молот

Другой праиндоевропейский термин, образованный от глагольного корня  ('перемалывать'),  («молоток»), также имело знасение, связанное с молотком, как в старославянском млать, латинском malleus и хеттском malatt («кувалда, дубинка»). 

Ученый 19-го века Фрэнсис Хиндс Грум трактовал существование цыганского слова malúna как заимствование из славянского молния.  Комийское слово molńi или molńij («молния») также заимствовано из славянских языков.

Небесный свод из камня 

 Праиндоевр. *h₂eḱ-, «острый»,
 Праиндоевр. *h₂éḱmōn (род. *h₂ḱmnós; местн. *h₂ḱméni ), 'камень, каменное оружие' > 'небесный свод из камня',
 Индоарийский: * Haćman,
 Ведический: áśman, «камень, пращный камень, удар молнии»,
 Авестийский: асман, «камень, камень для пращи, небо»,
 Греческий: акмон (ἄκμων), «наковальня, метеоритный камень, удар молнии, небеса»,
 Балто-славянский: *akmen -,
 Литовский: akmuõ, «камень»,
 Латышский: akmens, «камень»,
 Германский: *hemō (общ. *hemnaz, дат. *hemeni), 'небеса',
 Готский: himins, 'небеса',
 Древнеанглийский: heofon, древнефризский: himel, древнесаксонский: heƀan, древнеголландский: himil, древневерхненемецкий: himil, «небеса»,
 Древнескандинавский: himinn, «небеса»,

Другие слова, происходящие от метатезисного корня *ḱ(e)h₂-m-(r)-, также могут быть реконструированы из праславянского *kamy («камень»), германского *hamaraz («молот») и греческого kamára («свод»).

Наследие 
Луи Легер считал, что полабы называли четверг в честь Перуна, Перенданом или Пераунедоном, но, вероятно, оно является калькой германского Donnersdag.

Некоторые ученые утверждают, что функции лувийских и хеттских богов погоды Тарунза и Тарунны в конечном итоге проистекают из функций *Perkwunos. Анатолийцы, возможно, отказались от старого имени, чтобы приняли эпитет *Tṛḫu-ent- («завоевание», от праиндоевропейского *terh2-, «пересекать, проходить, преодолевать»), который звучал похоже на имя хаттского бога бури Тару. По мнению ученых, имя Tarhunt- также родственно ведическому причастию настоящего времени turvant-, также означающему победу и завоевание, что связано с эпитетом бога погоды Индры.

Примечания

Литература

Общая литература 
 Блинкенберг, Кристиан. Громовое оружие в религии и фольклоре: исследование по сравнительной археологии . Кембридж [англ. ]: Университетская пресса, 1911.
 Лауринкене, Нийоле. Сеновес Литувиу Диевас Перкунас. Вильнюс, Литва: Lietuvu Literaturos Tautosakos Institutas. 1996.

Этимологию имени индоевропейского бога погоды см.

О связи с камнями, горами и небесами см. 
 
 
 

Perkwunos
Боги и духи грома
Боги неба и атмосферных явлений
Боги по алфавиту
Боги праиндоевропейцев
Индоевропейская мифология
Реконструируемые слова